Lupe Fiasco’s Food & Luquor — дебютный студийный альбом американского рэпера Lupe Fiasco, выпущенный 19 сентября 2006 года на лейблах 1st & 15th и Atlantic Records. В записи альбома принимали участие The Neptunes, Kanye West, Mike Shinoda, Craig Kallman, Prolyfic, Needlz, Soundtrakk, and Brandon Howard. Альбом дебютировал на 8 строчке чарта Billboard 200. Альбом получил четыре премии Грэмми, в том числе премию Грэмми за лучший рэп-альбом.

Список композиций

Позиции в чартах

Food & Liquor 2 
В 2011 Лупе сообщил, что собирается выпустить свой четвёртый альбом, который вернёт стиль к истокам его творчества.
 «Это не продолжение дебютного альбома, это как свежий воздух» (Lupe Fiasco).
Lupe Fiasco’s Food & Liquor II: The Great American Rap Album был выпущен 25 сентября 2012 года.

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Лупе Фиаско